Кунаков — фамилия. Известные носители:
 Кунаков, Юрий Александрович (1990) — российский прыгун в воду.
 Кунакова, Любовь Алимпиевна (1951) — советская и российская артистка балета.
 Кунакова, Райхана Валиулловна (1946) — российский химик-органик.